Le terminus Brossard-Panama, communément appelé le terminus Panama, est un terminus métropolitain de l'Autorité régionale de transport métropolitain situé dans la ville de Brossard. Il est utilisé par les autobus du Réseau de transport de Longueuil, du Réseau de transport métropolitain (Exo) et de la Ville de Saint-Jean-sur-Richelieu. Le terminus constitue un point de correspondance entre plusieurs lignes qui transitent depuis et vers Brossard, Longueuil, Montréal et plusieurs autres villes de la Rive-Sud de Montréal.

Autobus

Réseau de transport de Longueuil

Exo Roussillon

Exo Le Richelain

Ville de Saint-Jean-sur-Richelieu

Notes et références

Annexes

Liens externes 
  Agence métropolitaine de transport – Terminus Brossard-Panama
  Réseau de transport de Longueuil – Terminus Brossard-Panama
 

Brossard-Panama
Transport en Montérégie
Bâtiment à Brossard